Oplophorus är ett släkte av kräftdjur. Oplophorus ingår i familjen Oplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Oplophorus